Erdorf ein geographischer Name:
 Erdorf (Bitburg), Stadtteil von Bitburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Erdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Rolf Erdorf (* 1956), deutscher Übersetzer